Рядинский — фамилия. Известные носители:
 Рядинский, Александр Николаевич (род. 1978) — белорусский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком минской «Юности», выступающего в ОЧБ.
 Рядинский, Анатолий Васильевич (1938—2009) — российский деятель славянского неозычества.
 Рядинский, Станислав Вениаминович (род. 1981) — российский актёр театра и кино, артист Московского театра «Ленком» с 2003 года.